Een rivier in Turkije, Syrië die uitmondt in de Eufraat: Khabur (Eufraat)
Een rivier in Turkije en Irak (Koerdistan) die uitmondt in de Tigris: Khabur (Tigris)